

Geografia 
 Râul Căpuș – fiume romeno

Persone 
 Alex Capus (1961) – giornalista e scrittore franco-svizzero
 Alfred Capus (1858-1922) – giornalista, scrittore, commediografo e drammaturgo francese
 Emmanuel Capus (1874) – politico francese
 Joseph Capus (1867-1948) – politico francese 
 Nadja Capus (1971) – docente svizzera